Жан Франсуа Леваль (; 1762—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1799 год), барон Империи (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье парижского буржуа Жана Франсуа Леваля (; 1725–) и его супруги Мадлен Дюкре (; 1726–).

11 декабря 1779 года вступил солдатом в пехотный полк Пуатье (с 1 января 1791 года — 25-й полк линейной пехоты). В 1781—83 годах воевал в Америке, проявил выдающуюся отвагу в сражении у Пенсаколы 9 мая 1781 года.

Вернувшись во Францию, 18 августа 1783 года женился в Париже на Мари Дельколь (; 1762–). В июле 1789 года сержант Национальной гвардии. 30 декабря 1789 года произведён в старшие сержанты, затем в младшие лейтенанты, а 30 декабря 1790 года в лейтенанты.

С 27 июля 1791 года командир 1-го батальона волонтёров Парижа. С 12 марта 1793 года полковник, командир 99-го полка линейной пехоты. Отличился во время военных действий в Арденнах. 16 марта 1793 года во время битвы при Тирлемоне на глазах у генерала Валанса он разбил кавалерийский полк и телохранителей императора, прежде чем взять три орудия и две гаубицы. 2 октября 1793 года произведён в бригадные генералы. В сражении при Флерюсе (26 июня 1794 года) сражался в рядах дивизии генерала Лефевра. С июня 1794 года в Самбро-Маасской, в 1799 в Майнцской армии. 30 июля 1799 произведён в дивизионные генералы.

С 21 марта 1800 года командир 4-й дивизии в корпусе генерала Сен-Сюзана. Участник сражения при Ландау. В сентябре 1800 года сдал командование и вышел в отставку. 29 июня 1803 года командующий 5-м военным округом в Страсбурге. В марте 1804 года Левалю была поручена организация ареста герцога Энгиенского на территории соседнего государства.

С 24 января 1806 года командир дивизии в составе войск Келлермана на Рейне. 5 февраля 1806 года переведён в резерв. С 16 июля 1806 года командир 2-й дивизии 4-го корпуса маршала Сульта Великой армии. Отличился в сражениях при Йене и Любеке. С 7 декабря 1806 года губернатор Торна. Ранен в сражении при Эйлау, и 24 февраля 1807 года передал командование дивизией генералу Карра-Сен-Сира, 15 мая вновь губернатор Торна. В ноябре 1807 года оставил пост и уехал в Бордо.

С 20 января 1808 года командующий 14-м военным округом. 18 августа 1808 года назначен командиром дивизии в Меце, сформированной преимущественно из немцев. С 7 сентября 1808 года командир 2-й дивизии 4-го корпуса маршала Лефевра в Армии Испании. Сражался при Дуранго, Гуэне, Вальмацеде. В марте 1809 года дивизия Леваля передана маршалу Журдану. Успешно сражался при Мецца-д'Ибор и Модделлине. С мая 1809 года сражался в составе корпуса генерала Себастьяни. Особенно отличился в сражениях при Талавере, Альмасиде и Оканье (1809 год). В 1810 году воевал в составе войск маршала Виктора в Кадисе. 11 апреля 1811 года сменил генерала Себастьяни на посту командира 4-го корпуса Армии Испании (с июля 1811 года Армии Андалусии). Выиграл сражение при Жуардиаро (26 ноября 1811 года), а 28 ноября разбил армию генерала Баллестероса у Сан-Роха. 20 декабря обложил крепость Тариф и 4 января 1812 года принудил её к капитуляции. С 7 февраля 1812 года командир 4-й пехотной дивизии левого крыла армии маршала Сульта в Андалусии. С 27 июля 1812 года командир 1-й пехотной дивизии Южной армии в Испании. Участник сражения при Сен-Пьер-д'Ируб. В январе 1814 года переведён с дивизией в Шампань и 8 февраля 1814 года стал командиром 7-й дивизии 7-го корпуса маршала Удино. Участник сражений при Шампобере, Вошане, Бар-сюр-Об, Кормероне, Арси-сюр-Об, Сен-Дизье. Граф 5 апреля 1814 года.

После отречения Наполеона занимал пост генерального инспектора пехоты 21-го и 22-го военных округов. 1 сентября 1814 года потерял должность и остался не у дел. После возвращения Наполеона 11 мая 1815 года получил пост губернатора Дюнкерка. При 2-й Реставрации арестован, но вскоре освобождён. В 1817—18 годах генеральный инспектор пехоты 5-го и 6-го военных округов. 1 января 1819 года уволен в отставку. После Июльской революции 1830 года зачислен в резерв армии 7 февраля 1832 года, но уже 1 мая 1832 года уволен в отставку.

Воинские звания 
 Рядовой (11 декабря 1779 года);
 Сержант (июль 1789 года);
 Старший сержант (30 декабря 1789 года);
 Младший лейтенант (1790 год);
 Лейтенант (30 декабря 1790 года);
 Капитан (21 июля 1791 года);
 Подполковник (26 июня 1792 года);
 Полковник (12 марта 1793 года);
 Бригадный генерал (2 октября 1793 года, утверждён 13 июня 1795 года);
 Дивизионный генерал (30 июля 1799 года).

Титулы 
 Барон Леваль и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 28 мая 1809 года)
 Граф Леваль и Империи (; декрет от 5 апреля 1814 года, патент не подтверждён)

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года);
 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Великий офицер ордена Почётного легиона (15 ноября 1808 года);
 Кавалер ордена Святого Людовика (2 июня 1814 года).

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь. — , 2003

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Бароны Империи (Франция)
Графы Империи (Франция)